Kriegeria är ett släkte av svampar. Kriegeria ingår i klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Kriegeria